Název Krašovický rybník má více rybníků:

 Krašovický rybník (Krašovice) – východně od Krašovic na Bělé v okrese Plzeň-sever
 Krašovický rybník (Čížová) – jihovýchodně u Krašovic v okrese Písek